Die Croatia Bol Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Bol. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 7. bis 12. Juni 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Croatia Bol Open 2021 fand am 7. Juni 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Bol